Lilydale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lilydale (ort i Australien, Tasmanien), Launceston, 
 Lilydale (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

USA 

 Lilydale, Minnesota, ort, Dakota County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar